Petrykiw (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Petrykiw (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
 Petrykiw (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske